Amazonië (paleocontinent), een paleocontinent
 Amazonië (Brazilië), een statistisch-geografisch gebied in Brazilië
 Amazoneregenwoud, een regenwoud dat ruwweg hetzelfde gebied omvat, hoewel het zich ook buiten Brazilië uitstrekt